Бојан Богдановић може бити:

 Бојан Богдановић (књижевник) (1951)
 Бојан Богдановић (кошаркаш) (1989)